Batalha de Manila (1588) — entre os impérios Otomano e Espanhol
 Batalha de Manila (1762) — na Guerra dos Sete Anos
 Batalha de Manila (1898) — na Guerra Hispano-Americana
 Batalha de Manila (1889) — na Guerra Filipino-Americana
 Batalha de Manila (1945) — na Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de guerras e batalhas